VM i ishockey 1954 var det 21. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 32. EM i ishockey, og turneringen blev spillet 26. februar – 7. marts 1954 i Stockholm, Sverige.

Mesterskabet havde for første gang deltagelse af et hold fra Sovjetunionen, som lidt overraskende vandt VM. I Sovjetunionen blev sejren til noget af en myte, idet det blev hævdet, at man først var begyndt at spille ishockey kort før VM. Men i virkeligheden havde Sovjetunionen været medlem af IIHF siden 1952, og det nationale sovjetiske ishockeymesterskab var blevet afviklet siden 1946. Desuden var der i USSR en stærk tradition for at spille bandy, der er nært beslægtet med ishockey.

Forventningerne til det sovjetiske hold var faktisk høje efter tocifrede sejre over Finland og DDR og endda en sejr over Tjekkoslovakiet inden VM, og mange regnede USSR med blandt medaljefavoritterne. Men at det i første forsøg lykkedes at slutte foran hold som Canada og Sverige og dermed vinde VM, var nok uventet for de fleste.

Den eneste stærke ishockeynation, der ikke deltog i årets VM, var USA. Dette år blev der i øvrigt ikke spillet noget B-VM.

Resultater 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|VM 1954
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Sovjetunionen
| 7
| 6
| 1
| 0
| 37-10
| 13
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"| Canada
| 7
| 6
| 0
| 1
| 59-12
| 12
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"| Sverige
| 7
| 5
| 1
| 1
| 30-18
| 11
|-
| 4.
| align="left"| Tjekkoslovakiet
| 7
| 4 
| 0
| 3
| 41-21
| 8
|-
| 5.
| align="left"| Vesttyskland
| 7
| 2
| 1
| 4
| 22-32
| 5
|-
| 6.
| align="left"| Finland
| 7
| 1
| 1
| 5
| 12-52
| 3
|-
| 7.
| align="left"|  Schweiz
| 7
| 0
| 2
| 5
| 15-34
| 2
|-
| 8.
| align="left"| Norge
| 7
| 1
| 0
| 6
|   6-43
| 2
|}

Slutstillinger 

1954
Ishockey i 1954